Desa Kaliombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliombo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 109,62), 
 Desa Kaliombo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,72, long 110,68), 
 Desa Kaliombo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar